Рац (, ) — угорське, українське або румунське прізвище угорського походження, .

Персоналії 
 Валі Рац (1911 — 1997) — угорська співачка та акторка.
 Василь Рац (1961) — український та радянський футболіст, півзахисник.
 Дмитро Рац — архітектор Свято-Миколаївського монастиря (Мукачево, 1766—1772)
 Ласло Рац (1863 — 1930) — угорський математик, який виховав Юджина Вігнера, Джона фон Ноймана та інших видатних вчених ХХ ст.
 Резван Рац (1981) — румунський футболіст, захисник.
 Шандор Рац (1933 — 2013) — угорський політик, учасник антикомуністичної революції 1956 року.
  (1986) — угорський легкоатлет.

Див. також 
 Раца (прізвище)

Угорські прізвища